Schels ist

 eine veraltete oberbayrische Bezeichnung für einen Gelehrten,
 der Name einer Brauerei in Tirschenreuth

der Familienname folgender Personen:

 August Schels (1829–1886), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum), MdR
 Christina Schels, Designerin und Lehrbeauftragte FH München
 Evelyn Schels (* 1955), deutsche Drehbuchautorin und Regisseurin
 Georg Schels, Vorsitzender der AFO (Arbeitsgemeinschaft Fleckvieh Oberbayern)
 Ignatz Schels, Autor
 Johann Baptist Schels (1780–1847), Offizier, Militärberichterstatter und Schriftsteller
 Karl Schels (1874–1934), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann
 Maximilian Schels (1889–1935), deutscher Maler und Grafiker
 Michael Schels, Gründer eines Lebensmitteldiscounters
 Tim Schels (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Walter Schels (* 1936), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Schelz
 Scheltz